Günəşli – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Cəlilabad
Günəşli – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Lerik
Günəşli – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Saatlı
Günəşli – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Şəmkir 
Günəşli – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Şabran